Пу́дость:
 Пудость — посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Пудость — железнодорожная станция в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Пудость — река в Гатчинском районе Ленинградской области.

См. также 
 Пудостьское сельское поселение
 Пудостский камень